Michel D’Hooghe ist der Name folgender Personen:

* Michel D’Hooghe (Radsportler) (1912–1940), belgischer Radsportler
 Michel D’Hooghe (Fußballfunktionär) (* 1945), belgischer Arzt und Fußballfunktionär